Myxophora är ett släkte av lavar. Myxophora ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Myxophora